Hito steht für:
 Grenzstein, in spanischen Gegenden
 Ein Vorname, bekannte Trägerin ist:
 Hito Steyerl (* 1966), deutsche Filmemacherin und Autorin
 El Hito, eine Gemeinde in der Provinz Cuenca in Spanien

Siehe auch:
 Hitto